Petit Bonhomme est un titre qui peut faire référence à :

Cinéma 
 Petit Bonhomme, titre francophone québécois de Big, film de Penny Marshall sorti en 1988 ;

Littérature 
 P'tit-Bonhomme, roman de Jules Verne paru en 1893 ;

Musique

Album 
 Petit Bonhomme, album de Jean-Marie Vivier sorti en 1983 ;

Chanson 
 Petit Bonhomme, chanson de Camillo Felgen représentant le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson en 1962 ;
 Petit Bonhomme, chanson d'Anne Sylvestre parue sur l'album Comment je m'appelle en 1977 ;
 Petit Bonhomme, chanson du groupe Les Wriggles, parue sur l'album Tant pis ! Tant mieux ! en 2007 ;
 Petit Bonhomme, chanson de Mo'Kalamity, parue sur l'album Warriors of Light en 2007 ;
 Petit Bonhomme, chanson de Renaud, parue sur l'album Renaud en 2017.